Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1980/81 (DDM) war die 47. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 26. Januar bis zum 1. Februar 1981 in Velbert statt.

Geschichte 
Der Billard-Verband Niederrhein e.V., als lokaler Ausrichter, hatte die Dreiband Meisterschaft in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Velbert organisiert. 

Nach der Finalniederlage aus dem Vorjahr drehte der Essener Günter Siebert 1981 den Spieß um und siegte im Finale gegen seinen Dauerkonkurent im Dreiband Dieter Müller aus Berlin. Müller erzielte aber alle Turnierrekorde und spielte mit 1,764 den besten Einzeldurchschnitt (BED) der bisher bei Deutschen Meisterschaften gespielt wurde. Erstmals wurde eine Partie im Penalty entschieden. Am Ende der Partie Johann Waiz gegen Falko Willenberger stand es 60:60. In der Verlängerung siegte Waiz mit 1:0.

Modus 
Gespielt wurde im Doppel-KO System mit Halbfinale und Finale. Das gesamte Turnier wurde mit Nachstoß gespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:
 Matchpunkte
Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Turnierverlauf

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1981
Karambolageveranstaltung 1981
Sportveranstaltung in Velbert